Tillessen ist der Name von

 Heinrich Tillessen (1894–1984), deutscher Marineoffizier und Mörder von Matthias Erzberger
 Karl Tillessen (1891–1979), deutscher Korvettenkapitän; Mitglied der Organisation Consul
 Rudolf Tillessen (1857–1926), deutscher Architekt
 Werner Tillessen (1880–1953), deutscher Admiral